Ольга Ивановна Блок-Миримская — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка Российской Федерации (2006). Является дальней родственницей поэта Александра Блока.

Биография 
Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 года в Петрозаводске. В школе занималась гимнастикой, лёгкой атлетикой, плаванием и танцами. В возрасте восьми лет сыграла в фильме Бориса Долина «Слепая птица» девочку Олю.

После школы Ольга попыталась поступить в ЛГИТМиК, но неудачно. Вернувшись в Симферополь, поступила на режиссёрско-театральное отделение Крымского училища культуры. По окончании училища была приглашена в труппу Крымского украинского театра драмы и музыкальной комедии (ныне Государственный академический музыкальный театр Республики Крым), где прослужила с 1975 по 1982 год, сыграв более тридцати ролей. За работу в Крыму Ольга Блок-Миримская признавалась лучшей актрисой года Украины и дважды награждалась премией Марии Заньковецкой.

В 1982 году Ольга Миримская родила дочь — Ангелину, а затем уехала в Москву.

В начале 80-х поступила и в 1988 году окончила ГИТИС (курс Э. А. Быстрицкой и А. В. Бурдонского). В одном из выпускных спектаклей играла Аркадину в чеховской «Чайке», где её увидел Олег Табаков. После окончания института, несмотря на благоприятные предложения, уехала в Симферополь к мужу и дочери. Спустя несколько лет вернулась в Москву по приглашению О. Табакова. С 1990 года служит в труппе Театра-студии под руководством Олега Табакова, где за более чем четверть века стала одной из ведущих актрис.

В 2006 году Ольге Ивановне Блок-Миримской было присвоено звание Народной артистки России.

Семья 
 Замужем. Муж — Владимир Моисеевич Миримский, архитектор. 
 Дочь — актриса Ангелина Миримская (род. 1982), внучка Алёша-Каприна Миримская (род. 2010), внук Север.

Признание и награды 
 Народная артистка Российской Федерации (24 марта 2006 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Заслуженная артистка Российской Федерации (12 сентября 1996 года) — за заслуги в области искусства.

Творчество

Роли в театре

Крымский театр драмы и комедии 
 «Каменный гость» — Дона Анна
 «Зойкина квартира» Михаила Булгакова — Зоя Пельц 
 «Любовь Яровая» Константина Тренёва — Любовь Яровая
 «За двумя зайцами» Михаила Старицкого — Проня Прокоповна

Театр О. Табакова 
 «Страсти по Бумбарашу» Юлия Кима — Софья Николаевна
 «Процесс при закрытых дверях» Фридриха Дюрренматта — Этель Риго
 «Звездный час по местному времени» Георгия Николаева — Валя
 «Идеальный муж» Оскара Уайльда — Леди Маркби
 «Старый квартал» Теннесси Уильямса — Миссис Уайлер
 «Матросская тишина» — Роза Гуревич
 «Псих» Александра Минчина — Анна Ивановна
 «На всякого мудреца довольно простоты» — Турусина
 «Анекдоты» — Авдотья Игнатьевна
 «Прощайте… и рукоплещите!» Алексея Богдановича — Теодора Медебак
 «От четверга до четверга» Альдо Де Бенедетти — Летиция Марленги
 «Синхрон»  — Эльфи Гланц
 «Похождение, составленное…» — Коробочка

Роли в кино 
 1963 — Слепая птица — Оля
 1981 — Карнавал — героиня иностранного фильма «Смерть у моря»
 1995 — Какая чудная игра
 1996 — Агапе
 2001 — Аз и Ферт — Сваха
 2001 — Любовь.ru
 2001 — Праздник — Тётя Тамара
 2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…
 2004 — Богиня: как я полюбила — Аглая
 2004 — Время жестоких
 2004 — Моя прекрасная няня — Шура, двоюродная сестра Вики
 2005 — Право на любовь — Елизавета Андреевна
 2005 — Я тебя обожаю… — Соседка Надя
 2008 — Апостол — Мадам Роза
 2008 — Дом Солнца — Мать Саши, Антонина Анатольевна

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский театр Олега Табакова